Славія — назва одного з об'єднань східних слов'ян в IX столітті, яка згадується у деяких середньовічних арабських авторів.
 Славія — аматорський футбольний клуб із міста Рівне.
 Славія — болгарський футбольний клуб з м. Софії.
 Славія — професіональний чеський футбольний клуб з міста Прага.
 Славія — хокейний клуб з м. Прага, Чехія.
 Славія-Мозир — білоруський футбольний клуб з міста Мозир Гомельської області.
 Slavia — провідний чеський журнал слов'янської філології, що виходить у Празі як видання Слов'янського інституту
 Slavia Orientalis — польський славістичний квартальник, присвячений мовно-літературним і фольклористичним проблемам східних слов'ян.
 «Сла́вія» — готель економ-класу у Харкові.
 SLAVIA — псевдонім української співачки Ярослави Притула-Хома.